Andrew Fletcher

 Andrew Fletcher (1653-1716), patriote écossais.
 Andrew Fletcher (1961-2022), claviériste anglais, membre de Depeche Mode.